El término Mallos puede hacer referencia a:

 la antigua ciudad de Malo, Malos o Mallos, fundada en Cilicia por Mopso y Anfíloco;
 el lago Mallos, en Finlandia;
 los Mallos de Riglos, una formación rocosa situada en la localidad de Riglos, en la provincia de Huesca (España);
 los Mallos de Agüero, otros mallos situados en el municipio de Agüero, en la misma provincia;
 el género de arañas Mallos; o
 la flor mallos, una flor ficticia del legendarium del escritor J. R. R. Tolkien.